Baiona kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bayonne, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Spanien 

 Baiona (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Baiona (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar